3-й Чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодёжных команд 2011 — возрождённое после двадцатилетнего перерыва третье по счёту первенство мира среди молодёжных команд, прошедшее с 18 по 20 декабря 2011 года в России, в подмосковном посёлке Обухово. Чемпионом стала сборная России, обыгравшая в дополнительное время в финальном матче Швецию. «Золотой гол» забил Пётр Цыганенко.

В турнире участвовали четыре сборные: Казахстана, России, Финляндии и Швеции, в которых принимали участие хоккеисты не старше 23 лет. Изначально о своих планах принять участие в чемпионате мира заявляла и Норвегия, однако в итоге по финансовым причинам молодёжная сборная этой страны в Обухово не приехала.

Организация турнира 
Последний раз молодёжный чемпионат мира проходил в феврале 1992 года. 28 января 2011 года в Казани на очередном конгрессе Федерации международного бенди, состоявшемся по традиции в период проведения чемпионата мира, было принято предварительное решение о проведении чемпионата мира среди молодёжных команд в сезоне 2011/2012. В качестве места возможного проведения первенства мира рассматривались Венгрия, Нидерланды и Россия. В июне было объявлено, что чемпионат мира пройдёт в посёлке городского типа Обухово (Ногинский район Московской области). Причиной выбора послужило то, что в феврале 2011 года в Обухово было проведёно первенство мира среди девушек до 17 лет, организация которого была признана успешной; кроме того, по словам президента Федерация международного бенди Бориса Скрынника, подмосковный посёлок первым подал заявку на проведение чемпионата. Первоначально планировалось, что первенство пройдёт в срок с 19 по 21 декабря, однако затем сроки турнира были сдвинуты на один день.

Планируется, что молодёжный чемпионат мира будет проводиться ежегодно, а участие в нём будет обязательно для всех команд, играющих в группе «А» «взрослого» чемпионата мира.

Регламент 
Чемпионат мира состоял из двух этапов. На первом этапе команды провели между собой по одному матчу в рамках группового турнира. Все сборные независимо от занятого места выходили во второй этап — в раунд плей-офф. В полуфинальном матче команда, занявшая первое место в группе, играла со сборной, ставшей четвёртой; команды занявшие второе и третье места играли, соответственно, между собой. Победители полуфинальных поединков оспаривали звание чемпиона в финальном матче, а проигравшие в полуфиналах играли в матче за 3 место.

Сжатые сроки турнира привели к тому, что каждая команда в течение трёх дней провела по пять игр, при этом в первый и второй день сборным приходилось выходить на лёд дважды в день. В связи с этим было принято решение, что матчи группового этапа и 1/2 финала будут проходить по укороченному регламенту — не 90, а 60 минут. Соответственно, было уменьшено и время наказаний в этих играх: за нарушения, каравшиеся белой карточкой, игрок отбывал удалялся на три минуты вместо пяти, а за нарушения, каравшиеся синей карточкой — шесть вместо десяти. Финальная игра и матч за третье место проводились по стандартному регламенту.

Составы команд 

В чемпионате имели право принимать участие хоккеисты не старше 23 лет. В первенстве мира приняли участие 65 хоккеистов, самому возрастному из которых на момент начала чемпионата было 22 года 10 месяцев и 4 дня, а самому юному — 16 лет 6 месяцев и 28 дней.

Групповой этап

Итоговая таблица

Матчи группового этапа

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие игроки чемпионата

Статистика

Персональная статистика

Командная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011
2011 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 2011 году
Международные соревнования по хоккею с мячом в России
Спортивные соревнования в Обухово
Декабрь 2011 года